Douglas har flere betydninger:

Byer
 Douglas (Arizona) – by i Arizona.
 Douglas (Isle of Man) – hovedstaden på Isle of Man.
 Douglas (Wyoming) – by i Wyoming.

Personer
 Douglas Adams – britisk forfatter.
 Douglas Bradley – engelsk skuespiller.
 Douglas MacArthur – amerikansk general.
 Douglas Sirk – tysk instruktør.
 Douglas Emerson – amerikansk skuespiller.
 Douglas Wilder – amerikansk politiker.
 Douglas Coupland – canadisk forfatter.
 Douglas Fairbanks – amerikansk skuespiller.

Øvrige
 Douglasgran – art af nåletræ.
 Douglas Bay Horse Tramway – hestesporvejslinje på Isle of Man.
 Douglas Aircraft Company – amerikansk flyproducent.
 Douglas EC-47 Electric Goon – transportfly.
 Douglas C-47 Skytrain – transportfly.
 Douglas SBD Dauntless – amerikansk dykbombefly.
 Douglas (papegøje) – en lyserød hanara, medvirkede i filmen Pippi Langstrømpe på de syv have